Peter Andersson je lahko::

Peter Andersson (hokejist, rojen 1962)
Peter Andersson (hokejist, rojen 1965)
Peter Andersson (hokejist, rojen 1991)
Peter Andersson (skladatelj)